L'édition 2018 du tournoi de tennis de Moselle se déroule du 17 au  à Metz sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Gilles Simon remporte l'épreuve en simple, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Français Lucas Pouille et du Roumain Marius Copil. Ils sont respectivement remplacés par Grégoire Barrère, Yannick Maden et Jürgen Zopp.

Pendant le tournoi 
La tête de série 1 Kei Nishikori est éliminée en 1/2 finale par le  mondial Matthias Bachinger, qui s'offre son premier top 20 et sa première finale ATP.

En s'adjugeant le titre, Gilles Simon s'assure de réintégrer à l'issue du tournoi le top 30, qu'il avait quitté en . Pour rappel, en début de saison, le Français était  au classement ATP.

Lauréats 
Gilles Simon remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Matthias Bachinger. Il s'agit de son  sacre de la saison après Pune en janvier.

En double, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ken Skupski et Neal Skupski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Moselle
ATP 2018
Tennis en France en 2018
Tennis en septembre 2018
Sport en France en septembre 2018